Bağtepe ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Bağtepe (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Bağtepe (Malatya), Ortschaft in der türkischen Provinz Malatya